Irina Pawłowna Chromaczowa (ros. Ирина Павловна Хромачёва; ur. 12 maja 1995 w Moskwie) – rosyjska tenisistka, zwyciężczyni juniorskiego French Open w 2011 i 2012 roku w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
Córka Pawła i Natalii. Ma brata Maksima. Treningi tenisowe rozpoczęła w wieku 4 lat.

W 2010 roku podczas juniorskiego wielkoszlemowego Wimbledonu, grając w parze z Eliną Switoliną, doszła do finału ulegając Timei Babos i Sloane Stephens. Rok później, w trakcie French Open wygrała w finale debla z Wiktoriją Kan i Demi Schuurs. Jej partnerką była Maryna Zanewśka. Podczas Wimbledonu 2011 doszła do finału singla, gdzie przegrała z Ashleigh Barty 5:7, 6:7. W juniorskim turnieju deblowym podczas Australian Open 2012, w parze z Danką Kovinić, uległa Gabrielle Andrews oraz Taylor Townsend. Podczas French Open 2012 powtórzyła rezultat sprzed roku, ponownie wygrywając na paryskich kortach ziemnych w grze podwójnej dziewcząt.

Wygrała osiemnaście turniejów singlowych i trzydzieści dwa deblowe rangi ITF.

W zawodach cyklu WTA Tour Rosjanka wygrała jeden turniej w grze podwójnej z dwóch rozegranych finałów. W turniejach cyklu WTA 125 zanotowała jeden triumf spośród dwóch finałów singlowych oraz jedno turniejowe zwycięstwo deblowe spośród czterech osiągniętych finałów.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 2 (1–1)

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Gra podwójna 4 (1–3)

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (5)

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1995